Peter Carl Frederik von Scholten (Vestervig, Dinamarca,17 de mayo de 1784-Altona, Holstein, 26 de enero de 1854) fue gobernador general de las Indias Occidentales danesas desde 1827 hasta 1848.

Temprana edad 

Peter Carl Frederik von Scholten nació en Vestervig Kloster (propiedad de la familia de su madre) como hijo del capitán Casimir Wilhelm von Scholten y Catharina Elisabeth de Moldrup. La familia von Scholten era una familia de oficiales, cuyo primer representante fue el alemán Jobst von Scholten, que procedía del condado de Tecklenburg.

Educación y carrera profesional 
De joven se unió al ejército danés y en 1803 fue nombrado alférez en una unidad estacionada en las Indias Occidentales. Fue transportado a Gran Bretaña cuando los británicos ocuparon las Indias Occidentales danesas en 1807. Peter von Scholten se casó con Anne Elisabeth Thortsen, hija del capitán del ejército danés Johan Thortsen, el 31 de octubre de 1810. La pareja tuvo tres hijas. 

Más tarde, tuvo una carrera como oficial en Copenhague, primero como segundo teniente en el Det Sjællandske Jægerkorps en 1808, luego fue ascendido a primer teniente en 1811 y alcanzó el rango de capitán de estado mayor en 1813. Esto lo llevó a convertirse en asistente de Federico VI de Dinamarca. Ocupó este cargo hasta 1814, cuando terminó la ocupación británica de las Indias Occidentales Danesas, y obtuvo su primer puesto oficial en St. Thomas, como peaje de aduanas. 

Peter von Scholten continuó avanzando en el ejército danés, convirtiéndose en comandante en 1816, teniente coronel en 1820, comandante de Dannebrog en 1828 y mayor general en 1829.

En 1827, se convirtió en gobernador general interino de St. Thomas. De 1835 a 1848, se desempeñó como gobernador general de las tres islas Saint Thomas, Saint Croix y Saint John. Durante este período se mostró como un administrador que intentaba aliviar la carga de los esclavos y contener las tensiones raciales, esto lo hizo creando escuelas para la población negra, además de permitirles la propiedad privada.  ( Imagen de las ruinas de la escuela Von Scholten, St. Croix . )

A pesar de sus actitudes relativamente liberales, von Scholten se opuso al dictamen de Cristián VIII de Dinamarca, en el que afirmaba que todo niño nacido de una mujer negra debería ser libre desde el momento de nacimiento, ya que sentía que tal arreglo causaría descontento en la población. Cuando la nueva política entró en vigor en 1848, estalló una rebelión de esclavos en St. Croix.  La respuesta de von Scholten ante la rebelión fue la emancipación de todos los esclavos en las Indias Occidentales Danesas el 3 de julio de 1848.

Últimos años en Dinamarca 

Poco después, von Scholten fue llamado de regreso a Dinamarca.  Allí se le entabló un duro juicio, donde al principio se le negó la pensión, aunque luego fue absuelto de los cargos poco antes de su muerte. Von Scholten fue el último gobernador general de las Indias Occidentales Danesas debido al inicio de la democratización del estado danés.

Falleció el 26 de enero de 1854 en Altona, Holstein (actual Alemania).  Está enterrado en Assistens Cemetery, en Copenhague.

Vida personal 
Durante sus primeros años en St. Thomas, Peter disfrutó de un estilo de vida rico, eso debido a su posición como oficial de aduanas durante el aumento del comercio bajo el estado de guerra entre las islas españolas cercanas y los insurgentes coloniales de América del Sur. Más tarde ganó el ascenso al cargo de gobernador con base en St. Croix.  En ese momento, von Scholten vivía con Anna Heegaard (1790-1859), una mujer de color.  El consenso entre los estudiosos modernos es que Anna Heegaard influyó en von Scholten en una política de tratamiento más humano con la población negra.       Compraron la casa de campo Bülowsminde. El hermano de Peter Von Scholten, Frederik, también sirvió en las Islas Antillas.

Fue dueño de una propiedad en Bredgade 45 en Copenhague desde 1831 hasta 1849.  También adquirió la casa de campo Belvedere en Klampenborg, en la costa norte de Copenhague.

Ancestros

En la ficción 
Su vida ha inspirado a varios autores a lo largo de la historia. 

Peter von Scholten aparece en una película dramática danesa de 1987, llamada Peter von Scholten. Peter von Scholten es interpretado por el actor danés Ole Ernst.

Bibliografía 

 CF Bricka (editor), Dansk biografisk Lexikon, primera edición, 19 volúmenes, 1887-1905, vol. XV. Edición online disponible: http://runeberg.org/dbl/15/ (páginas 255 y 256. Numerados como 257 y 258 en la edición en línea).

Referencias 
 Otra referencia también puede ser el libro de Thorkild Hansen sobre la trata de esclavos danesa, el tercer volumen (Slavernes Öer)

Enlaces externos 

 Sobre la abolición danesa de la esclavitud: 3 fuentes de Von Scholten traducidas al francés por el abolicionista francés Victor Schoelcher en 1843.

Ordonnance du gouverneur général des Antilles danoises du 7 de mayo de 1838

Abolicionistas